Збор означает:

 Збор (старорусское) — (1) сбор или пошлина; (2) срочное собрание жителей поселения по неотложному случаю: нападение супостата, пожар, бедствие.
 Збор — одно из названий станка, государственного собрания средневековой Боснии.
 Збор — Югославское народное движение Збор.